Paradeis:
 das Paradeis, eine historische Nebenform zu Paradies
 die Paradeis, eine neben der Paradeiser in Österreich und Südtirol gängige Bezeichnung für Tomate

Paradeis ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Paradeis (1871–1941), württembergischer Oberamtmann
 Franz Josef Paradeis (1860–1936), deutscher praktischer Arzt und Heimatforscher 

Siehe auch:
 Paradise
 Paradijs
 Paradies (Begriffsklärung)